Ліга Декмеєре і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Коритцева і Юлія Шруфф з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Cachantun Cup